Saintes ist der Name folgender Orte:

 Saintes, eine französische Stadt im Département Charente-Maritime
 Saintes-Maries-de-la-Mer, eine französische Stadt im Département Bouches-du-Rhône
 Saintes (Belgien), ein Ortsteil der belgischen Gemeinde Tubize

Siehe auch:
 Saints (Begriffsklärung)

en:Saint (disambiguation)#Saintes